Le gouvernement Soro peut faire référence au :
 premier gouvernement Soro en fonction du  au  ;
 deuxième gouvernement Soro en fonction du  au  ;
 troisième gouvernement Soro en fonction du  au  ;
 quatrième gouvernement Soro en fonction du  au .